Porto Amboim kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Porto Amboim, kommun, Cuanza Sul, 
 Porto Amboim (ort i Angola), Cuanza Sul, Município Porto Amboim, 

Robotskapade Angolaförgreningar